

Astronomia 
 Amelia – cratere meteoritico di Venere
 Amelia – asteroide scoperto nel 1922

Cinema 
 Amelia  (Amelia) – film del 2009 diretto da Mira Nair

Geografia 
 Italia
 Amelia – comune della provincia di Terni
 Stati Uniti d'America
 Amelia – census-designated place della Parrocchia di St. Mary, Louisiana
 Amelia – villaggio della Contea di Clermont, Ohio

Letteratura 
 Amelia – romanzo di Henry Fielding del 1751

Medicina 
 Amelia – assenza congenita (sin dalla nascita) di uno o più arti

Musica 
 Amelia – traccia dell'album Hejira di Joni Mitchell del 1976

Onomastica 
 Amelia – nome proprio di persona femminile italiano

Personaggi 
 Amelia – personaggio della serie Amelia's Notebooks di Marissa Moss
 Amelia – personaggio di fumetti e cartoni animati della Walt Disney Company
 Amelia – personaggio della saga di Underworld

Sport 
 Marco Amelia – calciatore italiano